

Пацанув — гміна в Буському повіті Свентокшиського воєводства
 Пацанув — село в гміні Панкі Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Пацанув — місто в гміні Пацанув Буського повіту Свентокшиського воєводства